E82 può riferirsi a:

Codici 
E82, codice ECO di alcune linee della variante Sämisch della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E82, da Porto a Tordesillas